orka (rolnictwo)
 Oranje – rzeka
 Wolne Państwo Orania – historyczne państwo burskie
 Wolne Państwo Orania – prowincja RPA, obecnie pod nazwą Wolne Państwo
 Oranie – wieś na Ukrainie w rejonie włodzimierskim